Amt Wörth bezeichnet:
 das Amt Wörth der Grafschaft Hanau-Lichtenberg am Oberrhein, der Landgrafschaft Hessen-Darmstadt und später in Baden
 das Amt Wörth (Löwenstein-Wertheim), ein Amt der Grafschaft Löwenstein-Wertheim, der Landgrafschaft Hessen-Darmstadt und später in Bayern, links des Mains, südlich von Aschaffenburg